potoczna nazwa krwiaka
 gołąb siniak
 Siniak – wzniesienie w Masywie Śnieżnika w Sudetach Wschodnich
 Siniak – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Siniak – osiedle typu wiejskiego w Rosji, w sielsowiecie kulbakińskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim